Ви́чуга — город (с 1925) в Ивановской области России. Является административным центром Вичугского района, в состав которого не входит, образует ''городской округ Вичуга.

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», включён в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-экономического положения.

География 
Город расположен на расстоянии около 370 км к северо-востоку от Москвы, к югу от реки Волги, в 30 км от города Кинешмы. Через Вичугу проходит железная дорога «Москва — Кинешма», автомобильная трасса «Кинешма — Ковров».

История 
Город Вичуга образовался 6 июня 1925 года постановлением Президиума ВЦИК путём объединения трёх десятков населённых пунктов (19 рабочих посёлков, 5 промзон, одного села и 5 деревень). Развитые инфраструктуры вокруг трёх главных фабричных центров до сих пор сохраняют относительную самостоятельность, что является особенностью города. Город назван по имени железнодорожной станции (первоначальное её название Новая Вичуга). Станция же своим названием обязана старейшему населённому пункту окрестностей — селу Вичуге (в 1938 году бывшее село преобразовано в посёлок Старая Вичуга).

Вичуга — место зарождения в XIX веке крупных купеческо-промышленных династий, в основном, фабрикантов Коноваловых, Разорёновых, Миндовских, Морокиных, Пелёвиных. В результате их деятельности в XIX — начале XX века была создана крупная текстильная промышленность в городе Вичуге и районе, а также в Кинешме, в Наволоках, в Заволжске и Юрьевце. В городах Вичуга, Наволоки и посёлке Каменка фабрики стали градообразующими предприятиями. Уездный центр Кинешма из мещанского городка перешёл в разряд крупного промышленного центра благодаря деятельности вичугских фабрикантов.

В 1895 в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (ныне Вичуга) родился будущий маршал Советского Союза и выдающийся военный стратег Александр Василевский. В 1909 году Василевский окончил Кинешемское духовное училище.

В 1932 году в Вичуге Ивановской промышленной области произошла забастовка рабочих, недовольных резким снижением карточных норм на хлеб. Забастовщики, захватив здание горкома партии, ОГПУ и почту, объявили о свержении советской власти. По официальным данным погиб 1 человек, несколько десятков ранены, в забастовке участвовало около 10 тыс. рабочих.. Сталин тогда назвал вичугские рабочие выступления «вторым Кронштадтом».

В 1935 году в Вичуге начинается Виноградовское движение текстильщиков-ударников.

До 2010 года Вичуга имела статус исторического поселения, однако Приказом Министерства Культуры РФ от 29 июля 2010 г. № 418/339 город был этого статуса лишён. День города отмечается во вторую субботу июня.

Среди населения Ивановской области достаточно широко известна народная песня, сложенная вичужанами: «Ты плыви, моя гармонь, в красный город Вичуга…»

Население

Улицы 
См. статью: Улицы Вичуги

В городе 325 улиц и 37 переулков.

Люди, связанные с городом 
Город Вичуга является местом зарождения в XIX веке крупных купеческо-промышленных династий (вичугских фабрикантов) Коноваловых, Разорёновых, Миндовских, Морокиных, Пелёвиных. В результате их деятельности в XIX — начале XX века была создана крупная промышленность в городе Вичуге и районе, в Кинешме, в Наволоках, в Заволжске, в Юрьевце. Города Вичуга и Наволоки, посёлок Каменка своим рождением обязаны основанным в них фабрикам. Уездный центр Кинешма благодаря деятельности вичугских фабрикантов из мещанского городка превратился в крупный промышленный центр.

Вичуга (село Бонячки) — родовое промышленное гнездо и площадка для реализации масштабной социальной благотворительности крупного политика (лидера московской либеральной оппозиции), министра торговли и промышленности во Временном правительстве Александра Ивановича Коновалова.

Город Вичуга — место возникновения в 1930-е годы виноградовского движения (стахановского движения в текстильной промышленности, застрельщиками которого стали ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы).

На вичугской земле родились, жили, учились, работали до Великой Отечественной войны: 
 Двое горожан — Дважды Герои Советского Союза. 
 15 Героев Советского Союза.
 2 полных кавалера ордена Славы.

 С городом Вичуга связана жизнь крупных военачальников Великой Отечественной войны. Здесь родились: 
 Маршал Советского Союза А. М. Василевский. 
 Маршал авиации С. Ф. Жаворонков, (1899—1967), родился в деревне Сидоровская, которая в 1930 году вошла в состав Вичуги.
 Генерал-полковник Л. М. Сандалов. 
 Генерал-майор авиации Н. Г. Белов. 
 Генерал-майор Г. И. Шолев. 
 В Вичуге прошли молодые годы генерал-майора И. Н. Королёва.
 В окрестностях Вичуги, в селе Хреново, получил профессию учителя будущий Главный маршал авиации А. А. Новиков.
 Уроженцами вичугского края также являются генералы А. И. Ситнов, Б. В. Поварков, Г. П. Дождиков.

Вичуга — родной город: 
 наркомов земледелия М. Чернова и И. Бенедиктова; 
 крупнейшего отечественного психолога Я. Пономарёва; 
 выдающегося детского врача-инфекциониста А. Доброхотовой (главного педиатра Минздрава СССР в 1945—1952 годах);
 озеленителя В. Миндовского.

С Вичугой связаны годы жизни крупного государственного деятеля 1950—1960-х годов (министра соцобеспечения РСФСР, председателя Центральной Ревизионной Комиссии КПСС), уроженки Вичугского края Н. А. Муравьёвой. В окрестностях города находится родина выдающегося экономиста Н. Кондратьева (д. Галуевская, в 5 км от города), министра тракторного и с/х машиностроения СССР И. Синицына (д. Новое Закатново, в 10 км от города). Усадьба Миндово (5 км от города) — родина барона Б. Нольде, полярного исследователя, капитана 2-го ранга.

Вичуга — родина революционера, государственного деятеля, крупного хозяйственника В. Андронникова. С Вичугой связана революционная и организационная деятельность крупных государственных деятелей Исидора Любимова и Сергея Климохина.

С Вичугой связаны годы жизни священномученика Никодима, архиепископа Костромского и Галицкого. В Хреново учился священномученик Григорий Аверин. Село Золотилово (в 20 км от Вичуги) — родина братьев Лакомкиных (о. Геннадий и о. Геронтий), крупных деятелей старообрядчества первой половины XX века.

На вичугской земле получили путёвку в большую жизнь выдающийся социолог Питирим Сорокин (учился в селе Хреново, 3 км от города), самобытный художник Ефим Честняков (преподавал в с Углец, 5 км от города; в дальнейшем учился в столице на деньги вичужан), крупный театральный режиссёр Алексей Попов (первая законченная режиссёрская работа — создание театральной студии и постановка первого спектакля — была реализована в 1918 году в Вичуге (Бонячках)). С вичугской землёй связана жизнь и творчество драматурга А. Потехина (ус. Орехово, 15 км от города), писателя Мельникова-Печерского, поэта-самородка Д. Белова.

В окрестностях Вичуги находилась Хреновская церковно-учительская семинария (в советское время, педтехникум, затем педучилище), в стенах которого училась целая плеяда выдающихся личностей.

Почётные граждане города Вичуги 
По годам присвоения.

1975
 Виноградова Мария Ивановна (1910—1990) — Герой Социалистического труда, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности.
 Смыслов Иван Михайлович (1895—1981) — Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор.

1980
 Подсобляева Екатерина Ивановна (1910—1984) — ткачиха-стахановка ф-ки им. Ногина.
 Сандалов Леонид Михайлович (1900—1987) — генерал-полковник.

1982
 Башарин Иван Васильевич (1920—1994) — Герой Советского Союза.
 Муравьёва Нонна Александровна (1906—1996) — министр социального обеспечения РСФСР.
 Зоров Еврасий Сергеевич (1909—1984) — художник, фронтовик.

1985
 Мелентьева Алла Ивановна (р. 1933) — Герой социалистического труда, ткачиха-стахановка ф-ки им. Ногина.

1987
 Баскакова Светлана Петровна (р. 1939) — Герой социалистического труда, ткачиха-стахановка ф-ки им. Ногина.

1995
 Кормилицын Дмитрий Павлович (р. 1921) — живописец.
 Латышев Владимир Николаевич (1929-2018) — академик, ректор  ИвГУ с 1973 по 2000 гг., депутат  Верховного Совета РСФСР XI созыва.
 Симонов Леонид Сергеевич (1933—2000) — профессор, член-корреспондент Академии наук и искусства, ректор Ивановской текстильной академии.

1997
 Василевский Александр Михайлович (1895—1977) — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Министр обороны СССР.
 Миронов Анатолий Иванович (р. 1927) — директор фабрики им. Ногина, 1-й секретарь Вичугского горкома КПСС (1973—1983), 2-й секретарь Ивановского обкома КПСС (1984—1988).

1998
 Бухмирова Валентина Николаевна (1928—2001) — кандидат медицинских наук, хирург Вичугской ЦРБ.
 Крупина Римма Васильевна (р. 1930) — Заслуженный учитель школ РСФСР, учитель школы № 17.

2000
 Плохов Николай Павлович (1923—2002) — директор ф-ки им. Шагова.
 Рябинкин Вадим Александрович (р. 1926) — председатель исполкома Вичугского городского Совета народных депутатов.

2002
 Тычков Николай Васильевич (1923—2012) — председатель президиума городского Совета ветеранов.

2003
 Рябинкина Любовь Николаевна (р. 1932) — учитель.
 Лобушкова Мария Кузьминична (1927—2008) — Председатель Вичугского Совета ветеранов войны и труда.

2005
 Лебедева Александра Ивановна (р. 1923) — врач ЦРБ, ветеран труда, участник Великой Отечественной войны.
 Алексеев Геннадий Ефремович (р. 1928) — ветеран труда, директор СМУ-7.

2009
 Ступин Вячеслав Григорьевич (р. 1947) — Глава администрации городского округа Вичуга (н.в.).
2014
 Жаворонков Семён Фёдорович (11 (23) апреля 1899 — 6 июня 1967) — советский военачальник, маршал авиации

Памятники и скульптура 
 Воинские захоронения, мемориалы и памятники (на городском кладбище; на старом кладбище у Красной церкви в Тезино; на Коноваловской площади; в сквере у ДК «Машиностроитель»; в парке в Тезино; на ул. Ленинской в Новой Гольчихе; у школы на ул. Н. Куликовой; «афганцам» в ясеневом сквере у районной больницы).
 Памятник бывшим учащимся восьмилетней школы № 9, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (у школы №9, ул. Парковая, дом 13)
 Памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (в сквере у ДК «Машиностроитель»).
 Бюст маршала А. Василевского (скульпторы А. Смирнов и С. Бычков; аллея Славы, открыт 8 мая 2006 г.).
 Бюст маршала А. Василевского (скульпторы Е. Е.
 Вучетич, в художественном музее).
 Бюст маршала авиации С. Жаворонкова (аллея Славы).).
 Бюст Героя Советского Союза И. Коровина (в Тезино, у социального центра, б. школа № 7).
 Бюст В. Ногина (у фабрики б. им. Ногина).).
 Бюст Н. Шагова (у фабрики б. им. Шагова).).
 Памятники Ленину (у ГКЦ; у фабрики б. «Красный Профинтерн»).
 Мозаичная стела «Идущие впереди» (посвящена ткачихам Виноградовым, 1973, худ. С.Тумаков, Коноваловская площадь).
 Скульптура — поэты и писатели: Пушкин, Горький, Некрасов (утрач.).
 Скульптура — люди труда: женщина с ребёнком («вичугская мадонна»), каменщик, рабочая с мастерком, мироносец, ткачиха.
 Скульптура — сказочная и животные: доктор «Айболит», медведи на велосипедах, лебеди, львы, дог и др..
 Скульптура — детская и пионерская.

Архитектура

Воскресенская («красная») церковь 
Заказчик: фабрикант И. Кокорев. Время строительства: 1908—1911. Архитектор: И. С. Кузнецов.

Фотографии представлены в фотоальбомах храма и майолики

Свято-Воскресенская («белая») церковь 
Заказчик: фабрикант А. И. Коновалов. Построена в 1904 году.

Фотографии представлены в фотоальбоме

Сергиевская церковь 
В 1801 году в селе Вичуга (Старая Вичуга, Завражная улица, д. 19) было освящено строительство однопрестольного храма при кладбище — Сергиевской церкви. Небольшой церковный ансамбль был задуман в память о преподобном Сергии, игумене Радонежском.

Церковь обладает статусом объекта федерального значения и относится к эпохе архитектуры второй четверти XIX века, которая была склонна к классицизму. Его называют драгоценным камнем, который, подобно жемчужине, украшал русскую культуру и православную духовность в историческом прошлом России.

Расписные розетки обрамляют купол церкви, между которыми видно изображение Господа Саваофа. Он держит на руках Иисуса Спасителя. Иконостас окружают колонны, они украшены образом Сергия Радонежского в венце и ризе. Храм был обнесён ограждением, выложенным из камня с четырьмя башенками, крытыми железом. Деньги на возведение церкви пожертвовал фабрикант, который стал основателем прядильно-ткацкого и красильного производства в Вичуге. Это купец II гильдии, церковный староста Стефан Иванович Кротов.

На протяжении всего времени существования храм был действующим и не закрывался ни разу, а накануне сороковых годов XX века он стал единственным местом, где отправлялись церковные богослужения. Храмовый интерьер, содержание фресок и иконостас сохранились в том виде, какой предполагал увидеть по завершении строительства архитектор. Строители и художники следовали его проекту во время возведения здания церкви. В начале XX века роспись храма обновили. Работу выполняли художники, старавшиеся следовать стилистике живописи М. В. Нестерова.

Фото с сайта http://visitivanovo.ru

Коноваловская больница 
Первоначальный статус (1912—1917): фабричная больница «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном».
Современное использование — профильное, в здании располагается центральная районная больница.

Заказчик:  фабрикант А. И. Коновалов. Время строительства:  1910—1912. Архитекторы В. Д. Адамович, И. Жолтовский.

Фотографии представлены в фотоальбомах,

Коноваловские ясли 
Первоначальный статус (1912—1917): фабричные ясли «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном». Современное использование — непрофильное (аренда коммерческими структурами).

Заказчик: фабрикант А. Коновалов. Время строительства: 1911—1912. Архитекторы В. Д. Адамович, И. Жолтовский.

Фотографии представлены в фотоальбоме

Коноваловский дворец (Народный дом) 
Первоначальный статус (1915—1917): Народный дом. Названия: Рабочий клуб фабрики им. Ногина; Дворец культуры фабрики им. Ногина; Городской культурный центр (Дворец культуры).

Заказчик: фабрикант А. Коновалов. Время строительства:  1914—1915, 1923—1924. Архитекторы: П. Малиновский, завершили (интерьеры, декор) В. Веснин и Н. Лазарев.

Фотографии представлены в фотоальбоме

Бетонный корпус ткацкой фабрики 
Первоначальное предназначение (1915—1917): ткацкое производство «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном». Современное использование — профильное.

Заказчик:  фабрикант А. Коновалов. Время строительства:  1912—1915. Архитекторы В. Брюханов, возможно, с участием И. Жолтовского.

Историческое событие: на втором этаже «бетонного корпуса» зародилось виноградовское движение.

Фотографии представлены в фотоальбоме

Серёжино (Первомайский посёлок) 
Первоначальный статус (1912—1917): посёлок, состоящий из особняков, предназначенных для медперсонала фабричной больницы и служащих фабрики «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном». Современное использование — частное жильё, краеведческий и художественный музеи, один особняк разрушен.

Заказчик:  фабрикант А. Коновалов. Время строительства:  1910-е. Архитекторы: И. Жолтовский, В. Д. Адамович, П. П. Малиновский

Дополнительная застройка на территории посёлка: «дом врачей» (1917), «стахановский дом» (1935, арх. Б. Гартман)

Фотографии представлены в фотоальбоме

Кооперативный посёлок 
Время строительства:  1925—1930. Состоит из 54 домов (14 из которых имеют квартиры-мансарды на третьем этаже).

Фотографии представлены в фотоальбоме

Другая архитектура 

 родовые купеческие дома и прочая социальная инфраструктура фабрикантов Коноваловых (сер. XIX — нач. XX вв.),
 посёлок Сашино(начало XX века),
 прочие купеческие особняки (XIX-начало XX вв),
 фабричные здания XIX-начала XX вв.,
 прочая архитектура XIX-начала XX вв.,
 разнообразная архитектура советского периода,
 современная архитектура,
 народное деревянное зодчество (1920—1960-е, наличники и прочий декор),
 городской парк с кедрами (заложен фабрикантом А. П. Коноваловым во второй половине XIX века),
 памятники, скульптура и мозаика советского периода,

Экономика 

В 2010 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим видам деятельности по крупным и средним предприятиям — 1,17 млрд руб.

Основные предприятия 
 ООО «Ногинская фабрика»,
 ООО «Кортес»,
 филиал ЗАО «ПК Нордтекс» в г. Вичуга — «Шаговец»,
 ООО «Вичугахлеб»

Одно из крупнейших предприятий города — Вичугский машиностроительный завод (ВМЗ) ().
Основан в 1877 году Ф. Пелёвиным в качестве чугунолитейного завода. С конца XIX века литейно-механический завод выпускал механические ткацкие станки системы «платт», трансмиссии, приводы, паровые котлы, чугунные лестницы, трубы.

В июне 1918 г. завод был национализирован. До 1921 г. выпускал сельскохозяйственные орудия — плуги, бороны, окучники. Затем до 1925 г. из-за острой нехватки топлива и металла был «заморожен». С 1925 г. завод выпускал механические ткацкие станки, а также токарные станки и наклонные барабаны. В 1941—1945 гг. ВМЗ выпускал военную продукцию. После войны завод производил: запасные части и узлы для текстильной промышленности, вытяжные приборы для прядильных машин, торфоуборочные машины, швейные конвейеры, оборудование для обувной промышленности, шлихтовальные машины, красильно-отделочное оборудование.

В 1964 г. завод из литейно-механического переименован в машиностроительный. В 1977 г. завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1990-е годы ВМЗ оказался в глубоком кризисе: производство резко упало, число рабочих снизилось с 2700 до 300 человек.

В 2003 г. Вичугский машиностроительный завод был приобретён «СУ-155», одной из крупнейших российских строительных компаний, войдя в её машиностроительную часть — объединение «Машстройиндустрия». Началось возрождение завода, перепрофилированного на нужды строительной индустрии: стали производиться закладные изделия для заводов ЖБИ, детали башенных кранов, бетоноприёмники, почтовые ящики, пожарные шкафы, электромонтажные изделия, противопожарные двери, мусоропроводы. С 2006 г. было освоено производство грузоподъёмной техники. В 2007 г. запущен цех по производству композитных панелей для вентилируемых фасадов. За 2007 г. объёмы производства возросли на 60 %, число рабочих к концу года достигло 1400 человек. В 2008 г. была продолжена масштабная модернизация завода. Но в 2009 г. в связи с острым кризисом в строительной индустрии вновь наступили трудные времена: значительная часть трудового персонала попала под сокращение.

Металлоконструкции, созданные на Вичугском машиностроительном заводе, использовались при строительстве всесезонного горнолыжного комплекса в Подмосковье (крытого горнолыжного спуска в Павшино).

Сельское хозяйство 
В районе выращивают пшеницу, рожь, овёс, ячмень, горох, картофель, овощи. Разводят крупный рогатый скот, овец, свиней.

Полезные ископаемые 
Имеются месторождения нерудного характера: глины, песка, гравия.

Спорт 
В последние годы Советской власти градообразущие предприятия города в первенстве области по футболу регулярно были представлены своими футбольными командами («Машиностроитель», «Ногинец», «Шаговец», «Текстильщик»). С начала XXI века любительская команда «Кооператор» — четырёхкратный чемпион «Золотого кольца» (2006, 2007, 2009, 2010), трёхкратный обладатель Кубка «Золотого кольца» (2006, 2009, 2010), финалист Кубка России среди ЛФК (2009), обладатель Кубка чемпионов областей «Золотого кольца» (2009, 2011), одиннадцатикратный чемпион Ивановской области. В городе был развит лыжный спорт, хоккей, баскетбол.

Средства массовой информации 
В Вичуге выходят три газеты: «Вичугские новости», «Надежда вичужан»,Услышано Вичуга и бесплатный рекламный справочник (газета) «Вичуга. Инфо»

«Вичугские новости» 
«Вичугские новости» — общественно-политическая газета г. Вичуги и Вичугского района. Газета под названием «Вичужский рабочий» официально была учреждена в сентябре 1930 года (до этого с марта 1928 года на общественных началах выходила городская газета «Активист»). В марте 1963 года была переименована в «Зарю коммунизма», а в январе 1991 года — в «Вичугские новости».

«Надежда вичужан» 
Независимая еженедельная газета издаётся с 1996 года, с 11 июня по 31 декабря 1996 года под названием «Надежда», со 2 января 1997 года под названием «Надежда вичужан».

Вичугская информационная программа 
Интернет-телевидение в городе Вичуга и Вичугском муниципальном районе. Выходит в эфир с апреля 2014 года. Основной канал распространения — социальные сети.

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Примечания

Библиография 
 В. Г. Пирогов, «Очерки фабрик Костромской губернии» («Матер. для статист. Костр. г.», вып. 6.)
 «Статистический сборник мин. путей сооб.», вып. 26.
 Вл. Миндовский. Вичугская фабричная старина.(Бытовые очерки и заметки). Отдельный оттиск из 13 выпуска Трудов. Костр. Науч. Об-ва. Кострома, Типография Костромского Научного Об-ва, 1919 г.

Ссылки 

  Вичуга в энциклопедии «Мой город»
 
 Культурно-исторический дневник Вичугский край
 Фотосайт, посвящённый Вичуге и Вичугскому краю
 История Вичуги на персональном сайте
 Официальный сайт городского округа Вичуга
 Администрация Вичугского муниципального района Ивановской области
 

 
Районные центры Ивановской области
Городские округа Ивановской области